Аббас Аракчи () — иранский дипломат и государственный деятель, заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам. В прошлом он занимал должность заместителя министра иностранных дел по делам Азиатско-Тихоокеанского региона и Центральной Азии и заместителя министра иностранных дел по правовым и международным вопросам. Аракчи является главным переговорщиком со стороны Ирана на переговорах по иранской ядерной программе.

Биография

Аббас Аракчи начал дипломатическую службу в 1989 году. В 1992 году он стал поверенным в делах Постоянного представительства Ирана при Организации Исламская конференция в Джидде, Саудовская Аравия.

Он занимал должность посла в Финляндии (1999-2003) и Японии (2007–2011), директора Первого департамента Западной Европы (2003-2004), директора Школы международных отношений МИД Ирана (2004-2005). Ранее, он также был генеральным директором Института политических и международных исследований МИД Ирана.

Образование и интересы
В 1996 году Аббас Аракчи защитил докторскую диссертацию в Университете Кента. Владеет английским и арабским языками. Аббас Аракчи имеет учётную запись в Instagram.

Примечания

См. также 
 Внешняя политика Ирана

Государственные деятели Ирана